Arnaud Villani (1944-), professeur de philosophie et poète français ;
 Béatrice Bonhomme-Villani (1956-), écrivaine, poète, essayiste et directrice de revue française ;
 Cédric Villani (1973-), mathématicien français (médaille Fields), homme politique et neveu d'Arnaud Villani ;
 Filippo Villani (Florence, 1325-1407), écrivain et chroniqueur florentin ;
 Giovanni Villani (v. 1276 -1348), marchand, écrivain, chroniqueur et homme politique florentin ;
 Júlio Villani (1956-), plasticien brésilien ;
 Matteo Villani (Florence, vers 1283/1285-1363), écrivain et chroniqueur florentin ;
 Vinicio Villani (1935-2018), mathématicien italien ;
 Virginia Villani (1958-), femme politique italienne.